Ta-Dah — второй студийный альбом американской группы Scissor Sisters, вышедший 15 сентября 2006 года. Он был спродюсирован группой при участии Элтона Джона, Карлоса Аломара и Пола Уильямса. Альбом дебютировал на 19-й позиции в американском чарте Billboard 200 с продажами 42000 копий в первую неделю. После релиза Ta-Dah получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков.

Список композиций 
 I Don’t Feel Like Dancin' — 4:48
 She’s My Man — 5:31
 I Can’t Decide — 2:46
 Lights — 3:35
 Land of a Thousand Words — 3:50
 Intermission — 2:37
 Kiss You Off — 5:02
 Ooh — 3:29
 Paul McCartney — 3:44
 The Other Side — 4:22
 Might Tell You Tonight — 3:20
 Everybody Wants the Same Thing — 4:22

Альбом вышел также ограниченным изданием с бонус-диском, на который вошли следующие песни:
 Hair Baby
 Contact High (Demo Version)
 Almost Sorry
 Transistor
 Making Ladies
 I Don’t Feel Like Dancin' (Paper Faces Remix)

Композиция «I Can’t Decide» была использована в эпизоде «Последний повелитель времени» () британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто». Впервые он был показан на BBC 23 июня 2007 года и является двенадцатым эпизодом третьего сезона «Доктор Кто». Это последний из трёх эпизодов, связанных общим сюжетом.

Релиз 
Пластинка поступила в продажу в магазины Великобритании 16 сентября 2006 года. В США альбом вышел спустя 2 дня — 18 сентября.

Чарты

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Scissor Sisters